Camel – debiutancki album grupy Camel z 1973 roku.

Lista utworów

Bonusowe utwory ze zremasterowanej płyty z 2002

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Andrew Latimer: gitara, śpiew (utwory 1 i 4)
 Peter Bardens: instrumenty klawiszowe, śpiew (utwór 5)
 Doug Ferguson: gitara basowa, śpiew (utwory 2 i 6)
 Andy Ward: instrumenty perkusyjne

Reedycje 
 3 czerwca 2002 – wersja zremasterowana na płycie CD

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Camel
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy MCA Records